Croat kan som auktorsförkortning betyda:

 Thomas Croat
 Thomas Bernard Croat

Robotskapade auktorsförkortningar